Aphrodision (griechisch ; lateinisch Aphrodisium) steht für:

 einen Tempel der Göttin Aphrodite

Orte in der antiken Geographie:
 Aphrodision, Stadt auf Zypern
 Aphrodision (Arkadien), Ort in Arkadien, östlich des heutigen Megalopoli in Griechenland
 Aphrodisium (Africa), Ort mit Amphitheater in Africa proconsularis, heute Sidi Khalifa, 13 km nördlich von Enfidha in Tunesien 

Aphrodisium ist:
 Aphrodisium (Gattung), eine Gattung der Bockkäfer